Glieningsee steht für folgende Seen in Brandenburg:

 Großer Glieningsee
 Kleiner Glieningsee